Die EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2018 war ein Snookerturnier, das vom 5. bis 9. Februar 2018 im Ramada Hotel in Sofia stattfand. Es war die 22. Austragung der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Kontinentalmeisterschaft. Die bulgarische Hauptstadt war nach 2012 zum zweiten Mal Austragungsort.

Europameister wurde Simon Lichtenberg, der im Finale den Waliser Tyler Rees mit 6:3 besiegte. Der Berliner, der als erster Deutscher das Endspiel einer internationalen Amateurmeisterschaft erreicht hatte, wäre durch den Sieg sportlich für die Main-Tour-Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 qualifiziert gewesen. Da die Deutsche Billard-Union zuvor nicht der neugegründeten World Snooker Federation beigetreten war, was der Profiweltverband WPBSA jedoch zur Bedingung dafür erklärt hatte, dass Spieler auf die Profitour gelangen können, war zunächst unklar, ob er den Main-Tour-Platz erhalten würde.

Modus 
Die 95 Teilnehmer wurden in 19 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2018
U21 Europameisterschaft
Billardturnier in Sofia